Чемпионат Испании по футболу 1994/1995 — 64-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Реал Мадрид» стал чемпионом Испании в 26-й раз. В турнире принимали участие 20 клубов. Было сыграно 380 игр и забито 966 голов.

Турнирная таблица 

1 «Депортиво» получила право участвовать в Кубке обладателей кубков УЕФА как победитель кубка Испании.
2 «Сарагоса» получила право участвовать в Кубке обладателей кубков УЕФА как победитель текущего розыгрыша.
3 «Вальядолид» сохранил место в Примере из-за её расширения до 22 клубов.

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Потуровая таблица

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 10 голов
 «Альбасете» — «Депортиво» — 2:8 (38-й тур, 18 июня 1995 года)
 Самая крупная победа в гостях: 6 голов
 «Альбасете» — «Депортиво» — 2:8 (38-й тур, 18 июня 1995 года)
 Самая крупная победа дома: 6 голов
 «Атлетико» — «Вальядолид» — 6:0 (5-й тур, 2 октября 1994 года)
 «Реал Сосьедад» — «Логроньес» — 6:0 (33-й тур, 14 мая 1995 года)

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги
 Статистика на fbleague.com

1995
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1994 году
Спорт в Испании в 1995 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1994/1995